Анатолий Васильевич Савин: Савин, Анатолий Васильевич (1914—2001) — советский государственный и политический деятель, председатель Костромского облисполкома.
 Савин, Анатолий Васильевич (1934—?) — советский футболист.